Camille Chatelle est une chercheuse de l’UCLouvain dans le domaine de la neuropsychiatrie et la neuropsychologie.

Education 
Camille Chatelle fait ses études secondaires à l’école Decroly à Uccle (Bruxelles). Elle entame ses études universitaires à l’Université libre de Bruxelles avec un bachelier en psychologie, entre 2004 et 2007. Ensuite, elle réalise un master en neuropsychologie, entre l’Université libre de Bruxelles et l'Université de Montréal (2007-2009).

Activités de recherche 
Camille Chatelle commence son doctorat en 2009 à l’Université de Liège: le titre de sa thèse est “Assessing pain and communication in disorders of consciousness (FNRS fellow). En parallèle, elle fait une formation à l’ULB de sciences médico-légales et de psychiatrie pour s’aider dans son projet, jusqu’en 2013. Elle développe avec d’autres scientifiques une nouvelle technique pour communiquer avec les patients atteints du syndrome d’enfermement.

A l’issue de son doctorat, Camille Chatelle entreprend deux formations à l’université de Harvard , une sur les biostatistiques et l’autre sur les principaux fondamentaux de l’analyse transactionnelle entre 2014-2015. Durant cette même période, elle écrit le livre: “Assessing Pain and Communication in Disorders of Consciousness” (2015) en collaboration avec Steven Laureys.

En 2017, elle reçoit une bourse pour un projet en collaboration avec Steven Laureys dont le but est de mieux caractériser les variations de vigilance chez les personnes qui ont subi des lésions cérébrales en état de conscience altérée (2017-2019).

Depuis 2019, elle travaille à l’Université de Louvain comme directrice de recherche.

Références

Liens externes 
 
 

Neuropsychologue